Ефремов, Николай:
 Ефремов, Николай Александрович (род. 1946) — прокурор Кировской области.
 Ефремов, Николай Никитич (1921—1993) — советский военный деятель.
 Ефремов, Николай Николаевич (1886—1947) — советский химик.
 Ефремов, Николай Михайлович (род. 1991) — российский актёр.
 Ефремов, Николай Прокопьевич (1860—1921) — русский государственный деятель, купец.